

Міровиці — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міровиці — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Міровиці — село в гміні Міколайкі-Поморське Штумського повіту Поморського воєводства